Dancing on the Ceiling peut référer à :
 Une chanson Richard Rodgers et Lorenz Hart, de 1930
 Une chanson de Lionel Richie
 Un album de Lionel Richie